

Cinema 
Intrigue – film del 1917 diretto da John S. Robertson
Contrabbando a Shanghai (Intrigue) – film del 1947 diretto da Edwin L. Marin
Intrigue – cortometraggio del 2015 diretto da Mikel J. Wisler
Intrigue – azienda di effetti speciali

Televisione 
Intrigue – film tv del 1988 diretto da David Drury
Intrigue – serie televisiva britannica